Президиум (от  — председательство) может означать следующее:
 Группа лиц, избранная для руководства собранием, совещанием, — или чествования (почётный президиум).
 Постоянный руководящий орган государственных органов, партийных, научных и др. общественных организаций.

Примеры 
 Президиум Верховного Совета СССР 
 Президиум ЦК КПСС
 Постоянный Президиум Съезда народных депутатов СССР 

 Президиум Верховного Совета Российской Федерации 
 Президиум Государственного совета Российской Федерации 
 Президиум Правительства России 
 Президиум Верховного Суда Российской Федерации
 Президиум РАН

 Президиум СФРЮ 
 Президиум Боснии и Герцеговины